Темир Курмангазиевич Джумакадыров () — кыргызский государственный деятель, вице-премьер-министр Киргизии.

Биография 
В 1986 году поступил в среднюю школу имени Кирова в Чолпон-Ате, в 1996 году окончил эту школу. После чего в Бишкеке поступил на факультет международных отношений Института интеграции международных образовательных программ при Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Трудовую деятельность начинал национальным волонтером в системе ПРООН по Нарынской и Чуйской областям. Затем работал преподавателем института интеграции международных образовательных программ, начальником департамента международного сотрудничества и инвестиций КГНУ.

Короткое время работал экспертом службы экспертно-аналитического обеспечения Секретариата Президента Кыргызской Республики.

В 2013 году он занимает должность заместителя секретаря Совета обороны Кыргызской Республики. Затем был назначен на должность Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

С 2015 года — Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики. Он возглавлял рабочую группу по демонтажу коррупционных систем в государственных органах.

С 26 августа 2017 года работал Вице-премьер-министром Кыргызской Республики. Координировал вопросы обороны, общественной безопасности и правопорядка, борьбы с преступностью и коррупцией.

25 сентября Темир Джумакадыров был назначен руководителем республиканского штаба по подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики.

Погиб в дорожно-транспортном происшествии 7 октября 2017 года в селе Садовом Московского района Чуйской области. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище

Являлся советником государственной службы III класса.

Из иностранных языков владел английским и испанским. Увлекался баскетболом и плаванием.

Семья 
Супруга — Нора Суюналиева, руководитель общественного фонда «Pro Lex» имени Темира Джумакадырова. Трое детей.

Борьба с коррупцией 

С 2013 по 2018 годы Темир Джумакадыров работал сначала Заместителем Секретаря Совета Безопасности Кыргызской Республики, а потом и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики. Под руководством Темира Джумакадырова с период 2013 по 2017 было возбуждено 6 311 уголовных дел по коррупционным преступлениям. В ходе следствия по уголовным делам государству возмещен ущерб в размере 8 млрд 500 млн сомов. Количество рассмотренных судом уголовных дел по коррупционным (должностным) преступлениям составили 2 833 в отношении 4 115 лиц, в том числе руководителей правоохранительных и других государственных органов Кыргызской Республики.

Награды 

 награждён Медалью «Данк» (30 августа 2016 года) — за вклад и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана, социально-экономического и духовного потенциала Республики, многолетний плодотворный труд, мужество и отвагу, в честь 25-летия независимости Кыргызской Республики.
 награжден Почетным знаком Организации Договора о коллективной безопасности II степени за работу в период 2015—2017 гг. на должности Секретаря Совета безопасности Кыргызстана (посмертно). Награда присуждена решением Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Примечания

Ссылки 
 Темир Джумакадыров назначен Руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики
 Темир Джумакадыров назначен секретарем Совета обороны
 Темир Джумакадыров назначен вице-премьер-министром Кыргызской Республики
 Общественный фонд «Pro Lex» имени Темира Джумакадырова.
 Краткий очерк о Темире…

Вице-премьер-министры Киргизии
Персоналии:Чолпон-Ата
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Ала-Арчинском кладбище